R5 kan syfta på:

 R5 (motorväg, Belgien) – en motorväg som fungerar som en ringled vid Mons i Belgien
 Renault 5 – en framhjulsdriven småbil ifrån franska Renault
 R5 (musikgrupp) – en amerikansk poprockgrupp från Los Angeles i Kalifornien